

Sciences 
 NA61/SHINE est une expérience de physique des particules basée au CERN.

Arts

Cinéma 
 , film australien de Scott Hicks sorti en 1996.

Manga 
 , connue au Japon sous le nom de , est une série de manga écrite et dessinée par Kotoba Inoya.

Musique

Groupe 
 , groupe de pop / trip hop français ;
 , duo de cantopop hongkongais ;
 SHINee, boys band sud-coréen.

EP 
 , EP d'Anna Nalick sorti le  ;
 , EP de  sorti le  ;
 , EP de Mother Love Bone sorti le .

Chanson 
 , chanson populaire sortie en  ;
 , chanson d'Aswad présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Luther Vandross présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Collective Soul présente sur l'album Hints, Allegations, and Things Left Unsaid sorti le  ;
 , chanson de Cyndi Lauper présente sur l'album [[Shine (album de Cyndi Lauper)|]] sorti le  ;
 , chanson de De Toppers représentant les Pays-Bas à l'Eurovision 2009, sortie le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de John Legend présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des Jumelles Tolmatcheva, représentant la Russie à l'Eurovision 2014, sortie le  ;
 , chanson de Luna Sea présente sur l'album  sorti le  ;
 , single de Mike Oldfield sorti le  ;
 , chanson de Motörhead présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Natália Kelly présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Sopho Nijaradze, représentant la Géorgie à l'Eurovision 2010, sortie en  ;
 , chanson de Take That présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Vanessa Amorosi présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Years and Years présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Waylon Jennings présente sur l'album  sorti en .

 Album 
 , album d'Anette Olzon sorti le  ;
 , album de Bond sorti le  ;
 , album de Boney James sorti le  ;
 , album de Crime and the City Solution sorti le  ;
 , album de Cyndi Lauper sorti le  ;
 Shine, album de Daniel Lanois sorti le  ;
 , album de Daniel Peixoto sorti le  ;
 , album d'Edenbridge sorti le  ;
 , album d'Elán sorti en  ;
 , album d'Estelle Swaray sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Frida sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album d'Indica sorti le  ;
 , album de Joni Mitchell, sorti le  ;
 , album de Kevin Moore sorti le  ;
 , album de Luna Sea sorti le  ;
 , album de Martina McBride sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Mary Black sorti en  ;
 , album de Meredith Brooks sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Trey Anastasio sorti le .

 Roman 
 '', roman de  publié en 2011.

Entreprise 
 Shine, néo-banque française et service en ligne, filiale de la Société Générale.

Voir aussi